Ях'я II ібн Ях'я (? — 874) — 6-й імам і султан держави Ідрісидів у Магрибі в 864—874 роках.
 Ях'я II (? — 1040) — 3-й емір Малазької тайфи в 1039—1040 роках.
 Абу Закарія Ях'я II (1249—1280) — 3-й султан і 2-й халіф Держави Хафсідів у 1277—1279 роках.